Кинан, Кенан (, Кейнан бен Енош),(араб. قَيْنَان, Кайнан),(грец. Καϊνάν) — старший син Еноса, онук Сета (Шета), правнук Адама і Єви.

Народився у 325 році. від створення світу (3435 р. до н. е.), коли його батькові було 90 років. Помер у віці 910 років у 1235 р. від створення світу (2525 до 

н. е.).

Старший син Кинана: Магалалієл народився коли Кинанові було 70 років. Мав інших синів та дочок.
У Євангелії від Луки Кинан входить до родоводу Ісуса Христа ().

Згідно з книгою Ювілеїв його матір'ю була Ноам сестра Еноса, і дружина Муалелет яка була його сестрой. 

В мідраші Сефер ха-Яшар згадується п'ятеро дітей Кинана: Магалалієл, Енан, Меред, Ада, Цілла. І сказано що він був першим царем, що запанував над народом.

Текст Книги Буття 12 І жив Кенан сімдесят літ, та й породив він Магалал'їла.   

13 І жив Кенан по тому, як породив Магалал'їла, вісім сотень літ і сорок літ. І породив він синів та дочок.

14 А всіх Кенанових днів було дев'ять сотень літ і дев'ять літ. Та й помер він.Ще Кинан зустрічається в Корані, згідно арабському перекладу :

"Кайнану, мир йому, пророче світло було передано. Він опікун свого батька Ануша (Енос), мир йому. Він був побожною і праведною людиною, і він пішов за дітьми свого батька. Він приготувався боротися з джинами за їхній бунт проти нього та його дітей, і продовжував боротися з ними, поки вони не закінчили його та його послідовників". В ісламі теж прожив дев'ятсот десять років.

Родовід

Галерея

Джерела 
Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Видавництво отців Василіан «Місіонер», 2005.

Примітки 

Кинан 
Книга Буття
 До всесвітнього потопу